Charles-Augustin-Hyacinthe Cordier ( - Douai, ) est seigneur de Caudry de 1763 à 1801. Il est le fils de Pierre-François Cordier et de Marie-Agnès Tordreau. Il est aussi conseiller au parlement de Flandres.

Unions et descendance 
Le 19 avril 1756 à Douai, il épouse Marie-Anne-Florence Patou de Briffoeuil, deux enfants sont nés après cette union :
 Jean-Étienne Patou de Briffoeuil
 Marie-Anne de Lannoy

Notes et références 

Personnalité française du XVIIIe siècle
Naissance en octobre 1727
Décès à Douai
Décès en août 1803
Décès à 75 ans